Alalcomene – antica città della Beozia
 Alalcomene – antica città di Itaca
 Alalcomene – antica città nelle isole Ionie
 Alalcomene – antica città della Tessaglia
 Alalcomene – antica città della Macedonia